Рут Мария Келли (; 9 мая 1968, Лимавади, Лондондерри, Северная Ирландия) — британский экономист и политик-лейборист.

Биография 
Келли происходит из католической ирландской семьи. Ее дед в 20-х годах XX века был бойцом Ирландской республиканской армии. Раннее детство она провела в Ирландии. Состоит в католической организации Опус Деи.

После переезда в Великобританию, она изучала философию, политику и экономику в Оксфордском университете (1989) и окончила Лондонскую школу экономики (1992).

Ее профессиональная карьера началась в экономическом отделе газеты The Guardian. С 1994 года была заместителем руководителя команды аналитиков прогнозирования инфляции Банка Англии. В 1996 году она вышла замуж, имеет четверых детей.

В 1997 была впервые избрана в парламент. Экономический секретарь Казначейства (2001—2002), финансовый секретарь Казначейства (2002—2004), министр по вопросам образования и профессиональной подготовки (2004—2006), министр по делам женщин (2006—2007), министр по делам общин и местного самоуправления (2006—2007), министр по вопросам транспорта (2007—2008). Оставила парламент в 2010.

Примечания

Ссылка 
 Профиль на сайте BBC

Выпускники Оксфордского университета
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики
Экономисты Великобритании
Члены парламента Соединённого Королевства (1997—2001)
Члены парламента Соединённого Королевства (2001—2005)
Члены парламента Соединённого Королевства (2005—2010)
Министры образования и науки Великобритании
Министры транспорта Великобритании
Министры по делам женщин и равенства Великобритании
Выпускники Лондонской школы экономики
Выпускники Лондонского университетаЧлены Лейбористской партии (Великобритания)
Женщины-политики Великобритании
Члены Опус Деи